High Spirits – musical del 1964
High Spirits - Fantasmi da legare (High Spirits) – film di Neil Jordan del 1988
High Spirits – gruppo musicale statunitense